Stella Anttunes (14 de janeiro de 1963, Rio de Janeiro, Brasil) é uma atriz, coreógrafa, sapateadora e produtora brasileira.https://www.campograndenoticias.com.br/2020/01/06/stella-antunes-completa-trinta-anos-de-sua-companhia-teatral-e-conta-um-pouco-da-sua-trajetoria/

Biografia e Carreira
Iniciou seus estudos na Unirio, onde estudou Artes cênicas. Fez cursos livres com Juliana Carneiro e Sérgio Britto, na CAL - Casa de Arte das Laranjeiras.

Interessada pela dança, começou seus estudos de sapateado em 1970 com Pat Thibodeaux. Fez diversos cursos no exterior, tendo a oportunidade de estudar em muitas escolas, entre elas a Broadway Dance Center, a Steps e a Woodpecker, além de com grandes mestres, como Bob Audy, Luigi Facciuto, Judy Basing, Ken Prescott, Ted Levy, Randy Skinner, Germaine Salsberg, Leslie Lockery, Brenda Buffalino, Barbara Duffy, Savion Glover, Mary Brienza, Diane Walker, Steven Harper, Van Porter, Harold Nicholas (Nicholas Brothers).

Foi atriz, bailarina, coreógrafa e diretora da Orquestra Brasileira de Sapateado, trabalhando em parceria com o diretor musical Tim Rescala e a coreógrafa Amália Machado.

Na TV, coreografou para a novela Rainha da Sucata e para o programa Gente Inocente, ambos da Rede Globo.

No Teatro, produziu, coreografou e atuou em diversos trabalhos, entre eles:
 Carmen, 1987, ópera de Bizet com direção de Sérgio Britto, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
 Sapato Musical, 1988, musical infantil de Sérgio Melgaço, no Teatro Tereza Raquel, com direção de Liane Maia, com quatro indicações para o Prêmio Mambembe.
 A Pipa, 1989, musical infantil de Edmundo Souto, no Teatro Tereza Raquel, com a direção de Karen Accioly.
 Tap Station, 1990, musical de Yoya Wursh, no Teatro João Caetano, com direção de Roberto Talma.
 Synopsis, 1991, de Tim Rescala, no Teatro de Arena, e em 1992, na Casa de Cultura Laura Alvim, com direção de Sérgio Britto.
 Cinco a Dois, 1993 de Tim Rescala, direção de Bernardo Jablonsky, na Casa de Cultura Laura Alvim.
 Heleno, um Homem Chamado Gilda, 1996, musical de Miguel Paiva e Zé Rodrix, com direção de Marcelo Saback, no Teatro Delfin.
 No Passo do Compasso, 1997, roteiro e direção musical de Tim Rescala, no Teatro de Arena e no Teatro dos Grandes Atores, encerrando suas apresentações em Belo Horizonte.
 Insônia da Lapa, 1998, autoria e direção de Vinícius Marques. Seguiu em tournée pelo interior do Rio e na cidade de São Paulo, encerrando em Brasília, em julho de 1999.
 Maquinaria, 2001, roteiro e direção de Tim Rescala, um dos maiores sucessos de público e crítica da Orquestra Brasileira de Sapateado. O espetáculo foi levado a São Paulo, no Teatro Ruth Escobar e excursionou pelo Brasil.
 Sapato Musical, 2002, musical infantil de Sergio Melgaço, adaptação de Marcelo Saback e direção de Liane Maia, no Teatro Villa Lobos no Rio de janeiro , foi visto por mais de 20.000 pessoas.
 Síntese, 2004, de Tim Rescala, ganhador do prêmio FATE no Rio de Janeiro, no Cais do Porto e Teatro Gláucio Gil. Realizou uma tournée pelo Brasil, e finalizou sua temporada em 2005 no Teatro das Artes - Shopping da Gávea.
 O Passarinho e a Borboleta, 2006, musical infantil de Simone Saback, adaptação e direção de Marcelo Saback no Teatro das Artes - Shopping da Gávea.
 O Nosso Amor a Gente Inventa, 2008, de Miguel Paiva, com direção de Cininha de Paula, no Teatro Vanucci – Shopping da Gávea. Fez excelente temporada em São Paulo e atualmente está excursionando pelo Brasil,com reestréia no Rio de Janeiro marcada para Março de 2009, no Teatro das Artes – Barra da Tijuca.

Links
SITE DE STELLA ANTTUNES

Atrizes do Rio de Janeiro (estado)